Касторія (місто)
 Касторія (ном)
 Касторія (озеро)